Dit is een lijst van planetoïden 43001-43100. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 21 maart 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (43001) - || 1999 UE9|| 29 oktober 1999 || CSS
|-
| (43002) - || 1999 US12|| 29 oktober 1999 || CSS
|-
| (43003) - || 1999 UC14|| 29 oktober 1999 || CSS
|-
| (43004) - || 1999 UR16|| 29 oktober 1999 || CSS
|-
| (43005) - || 1999 UA17|| 30 oktober 1999 || CSS
|-
| (43006) - || 1999 UG26|| 30 oktober 1999 || CSS
|-
| (43007) - || 1999 UK27|| 30 oktober 1999 || Spacewatch
|-
| (43008) - || 1999 UD31|| 31 oktober 1999 || Spacewatch
|-
| (43009) - || 1999 UB39|| 29 oktober 1999 || LONEOS
|-
| (43010) - || 1999 UE41|| 17 oktober 1999 || LONEOS
|-
| (43011) - || 1999 UD42|| 20 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (43012) - || 1999 US49|| 30 oktober 1999 || CSS
|-
| (43013) - || 1999 UX50|| 30 oktober 1999 || CSS
|-
| (43014) - || 1999 UQ51|| 31 oktober 1999 || CSS
|-
| (43015) - || 1999 UD52|| 31 oktober 1999 || CSS
|-
| (43016) - || 1999 VM || 2 november 1999 || J. M. Roe
|-
| (43017) - || 1999 VA2|| 5 november 1999 || J. M. Roe
|-
| (43018) - || 1999 VY2|| 4 november 1999 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (43019) - || 1999 VG3|| 1 november 1999 || Spacewatch
|-
| (43020) - || 1999 VO4|| 1 november 1999 || CSS
|-
| (43021) - || 1999 VT5|| 4 november 1999 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (43022) - || 1999 VR7|| 7 november 1999 || K. Korlević
|-
| (43023) - || 1999 VS12|| 11 november 1999 || C. W. Juels
|-
| (43024) - || 1999 VU12|| 11 november 1999 || C. W. Juels
|-
| (43025) Valusha || 1999 VW12|| 1 november 1999 || E. W. Elst, S. I. Ipatov
|-
| (43026) - || 1999 VJ20|| 11 november 1999 || C. W. Juels
|-
| (43027) - || 1999 VA23|| 12 november 1999 || S. Sposetti
|-
| (43028) - || 1999 VE23|| 12 november 1999 || S. Sposetti
|-
| (43029) - || 1999 VT24|| 13 november 1999 || T. Kobayashi
|-
| (43030) - || 1999 VK25|| 13 november 1999 || T. Kobayashi
|-
| (43031) - || 1999 VY25|| 14 november 1999 || G. Hug, G. Bell
|-
| (43032) - || 1999 VR26|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (43033) - || 1999 VT29|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (43034) - || 1999 VO34|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (43035) - || 1999 VO35|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (43036) - || 1999 VF37|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (43037) - || 1999 VH37|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (43038) - || 1999 VV44|| 4 november 1999 || CSS
|-
| (43039) - || 1999 VD45|| 4 november 1999 || CSS
|-
| (43040) - || 1999 VT45|| 4 november 1999 || CSS
|-
| (43041) - || 1999 VC47|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (43042) - || 1999 VF47|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (43043) - || 1999 VN49|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (43044) - || 1999 VR49|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (43045) - || 1999 VV49|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (43046) - || 1999 VF50|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (43047) - || 1999 VT56|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (43048) - || 1999 VR59|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (43049) - || 1999 VD61|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (43050) - || 1999 VL66|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (43051) - || 1999 VF71|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (43052) - || 1999 VJ71|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (43053) - || 1999 VD72|| 11 november 1999 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (43054) - || 1999 VU78|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (43055) - || 1999 VR81|| 5 november 1999 || LINEAR
|-
| (43056) - || 1999 VW88|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (43057) - || 1999 VN92|| 9 november 1999 || LINEAR
|-
| (43058) - || 1999 VT92|| 9 november 1999 || LINEAR
|-
| (43059) - || 1999 VF93|| 9 november 1999 || LINEAR
|-
| (43060) - || 1999 VS93|| 9 november 1999 || LINEAR
|-
| (43061) - || 1999 VU93|| 9 november 1999 || LINEAR
|-
| (43062) - || 1999 VC103|| 9 november 1999 || LINEAR
|-
| (43063) - || 1999 VC104|| 9 november 1999 || LINEAR
|-
| (43064) - || 1999 VK114|| 9 november 1999 || CSS
|-
| (43065) - || 1999 VZ124|| 10 november 1999 || LINEAR
|-
| (43066) - || 1999 VJ135|| 13 november 1999 || LONEOS
|-
| (43067) - || 1999 VA140|| 10 november 1999 || Spacewatch
|-
| (43068) - || 1999 VK159|| 14 november 1999 || LINEAR
|-
| (43069) - || 1999 VO160|| 14 november 1999 || LINEAR
|-
| (43070) - || 1999 VD161|| 14 november 1999 || LINEAR
|-
| (43071) - || 1999 VA173|| 15 november 1999 || LINEAR
|-
| (43072) - || 1999 VS177|| 6 november 1999 || LINEAR
|-
| (43073) - || 1999 VP184|| 15 november 1999 || LINEAR
|-
| (43074) - || 1999 VT188|| 15 november 1999 || LINEAR
|-
| (43075) - || 1999 VJ189|| 15 november 1999 || LINEAR
|-
| (43076) - || 1999 VW189|| 15 november 1999 || LINEAR
|-
| (43077) - || 1999 VY191|| 14 november 1999 || LINEAR
|-
| (43078) - || 1999 VX192|| 1 november 1999 || LONEOS
|-
| (43079) - || 1999 VS194|| 1 november 1999 || CSS
|-
| (43080) - || 1999 VA198|| 3 november 1999 || CSS
|-
| (43081) Stephenschwartz || 1999 VA199|| 4 november 1999 || LONEOS
|-
| (43082) - || 1999 VH216|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (43083) Frankconrad || 1999 WR || 19 november 1999 || W. R. Cooney Jr.
|-
| (43084) - || 1999 WQ1|| 30 november 1999 || LINEAR
|-
| (43085) - || 1999 WE2|| 19 november 1999 || P. Kušnirák
|-
| (43086) - || 1999 WB7|| 28 november 1999 || K. Korlević
|-
| (43087) Castegna || 1999 WW8|| 28 november 1999 || S. Sposetti
|-
| (43088) - || 1999 WO9|| 30 november 1999 || T. Kojima
|-
| (43089) - || 1999 WP12|| 29 november 1999 || Spacewatch
|-
| (43090) - || 1999 WF20|| 16 november 1999 || LINEAR
|-
| (43091) - || 1999 XL1|| 2 december 1999 || T. Kobayashi
|-
| (43092) - || 1999 XT5|| 4 december 1999 || CSS
|-
| (43093) - || 1999 XA7|| 4 december 1999 || CSS
|-
| (43094) - || 1999 XK7|| 4 december 1999 || C. W. Juels
|-
| (43095) - || 1999 XF8|| 3 december 1999 || T. Kobayashi
|-
| (43096) - || 1999 XL11|| 5 december 1999 || CSS
|-
| (43097) - || 1999 XM13|| 5 december 1999 || LINEAR
|-
| (43098) - || 1999 XD14|| 5 december 1999 || LINEAR
|-
| (43099) - || 1999 XO15|| 5 december 1999 || K. Korlević
|-
| (43100) - || 1999 XV15|| 6 december 1999 || K. Korlević|}

Planetoïdenlijsten